Vedtorget kan avse:

 Vedtorget i Uppsala, tidigare namn för Fyristorg
 Vedtorget i Jönköping

Se även 
 Trätorget